Haáz Sándor (1912–2007) etnográfus
 Haáz Sándor (1955) karnagy